Gminy w Czechach
 Podhradí – gmina w powiecie Zlin
 Podhradí – miasteczko w powiecie Jiczyn
 Podhradí – gmina w powiecie Cheb
 Podhradí nad Dyjí – gmina w powiecie Znojmo 
 Zvíkovské Podhradí – gmina w powiecie Písek

 Kolej w Czechach
 Podhradí – przystanek kolejowy w Podhradí, w kraju karlowarskim